La palabra Turner puede referirse a:

Síndrome de Turner, una enfermedad genética en humanos;
Jeff Turner, un jugador de baloncesto estadounidense;
Joseph Mallord William Turner, un pintor inglés;
Kathleen Turner, una actriz estadounidense;
Lana Turner, una actriz estadounidense;
Tina Turner, una cantante estadounidense;
William Turner, un botánico y ornitólogo inglés;
Will Turner, personaje ficticio de la saga Piratas del Caribe;
Timmy Turner, un personaje de la serie animada Los padrinos mágicos.
Alex Turner, un vocalista y guitarrista inglés de la banda de Indie-Rock Arctic Monkeys;
Editorial Turner, una editorial especializada en libros de arte;
Joe Lynn Turner, un cantante estadounidense;
William Thomas Turner, capitán y comandante en reserva de la Cunard Line, último capitán del malogrado RMS Lusitania;
 Ted Turner, un magnate estadounidense.
 El Premio Turner;
 Las siguientes empresas:
Turner Broadcasting System, de la que dependen:
Turner Classic Movies 
TNT (canal de televisión)
Turner Field, un estadio de béisbol;

Abreviaturas de botánicos 
B.C.Turner - Barbara C. Turner fl. 1990 
B.L.Turner - Billie Lee Turner 1925- 
C.E.Turner - Charles E. Turner fl. 1992 
Turner - Dawson Turner 1775-1858 
E.Turner - Edward Phillips Turner 1865-1937;
E.M.Turner - Elizabeth M. Turner fl. 1940 
F.Turner - Frederick Turner 1852-1939; 
G.H.Turner - George Harrison Turner 1877-1970; 
H.Turner - Hubert Turner 1955- 
I.M.Turner - Ian Mark Turner 1963- 
M.W.Turner - Matt W. Turner fl. 1996 
M.D.Turner - Melvin D. Turner fl. 1988 
R.C.Turner - R.C. Turner fl. 2004 
R.Turner - Roger Turner fl. 1994 
S.Turner - Samuel Turner 
W.Turner - Wilhelm Turner 1860- 
W.B.Turner - William Barwell Turner 1845-1917.